Kabinett Brazauskas:

Kabinett Brazauskas I
Kabinett Brazauskas II